Bonnie peut désigner :

Prénom 
 Bonnie Franklin (1944-2013), une actrice américaine ;
 Bonnie Parker (1910-1934), une criminelle américaine, du duo Bonnie et Clyde ;

Pseudonyme 

 Bonnie Tyler (Gaynor Hopkins, née en 1951), une chanteuse britannique.

Toponyme 

 Bonnie, un village de l'Illinois aux États-Unis.

Autres 
 Bonnie, le surnom de la Bonneville, un modèle de moto de la firme anglaise Triumph ;
 La tempête tropicale Bonnie en 2004 ;
 Bonnie et Clyde sont deux criminels américains qui ont perpétré leur méfaits dans le Sud-Central des États-Unis pendant la Grande Dépression ;
 Delaney & Bonnie un duo de musiciens américain qui a connu une brève popularité vers 1970 ;
 Bonnie Bramlett (née en 1944), une chanteuse américaine, membre du duo Delaney & Bonnie.

Voir aussi